A Mamoa de Abade é uma mamoa localizada no concelho da Póvoa de Varzim, localizada nos limites entre Terroso, Laundos e Rio Mau, logo abaixo de Sejães. A mamoa apresenta-se violada.

Terroso
Património edificado na Póvoa de Varzim
Monumentos megalíticos do distrito do Porto
Abade